Саун () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 73.3 км². Население — 360 человек (на 2010 год). Расстояние — 141 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски